Tracy Austin e John Austin erano i detentori del titolo, ma hanno perso in finale 4–6, 7–6 (7–2), 6–3 contro Betty Stöve e Frew McMillan.

Teste di serie

 Tracy Austin /  John Austin (finale)
 Betty Stöve /  Frew McMillan (campioni)
 Wendy Turnbull /  Marty Riessen (terzo turno)
n/a

 Dianne Fromholtz /  Mark Edmondson (primo turno) 
 Anne Smith /  Steve Denton (primo turno) 
 Tanya Harford /  Kevin Curren (quarti di finale) 
n/a

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo di Wimbledon 1981